Аксу — многозначный термин. В переводе с тюркского обозначает «белая вода»:

Персоналии 
  (род. 1987) — турецкий футболист.
 Аксу, Мехмет (род. 1980) — турецкий футболист, играл на позициях полузащитника и нападающего.

Населённые пункты

Казахстан 
 Аксу (ранее Ермак) — город в Казахстане, в Павлодарской области.
 Аксу — посёлок в подчинении городской администрации Степногорска, Акмолинская область.
 Аксу — посёлок в подчинении городской администрации Аксу, Павлодарская область.
 Аксу (ранее Советское) — село, район Биржан сал, Акмолинская область.
 Аксу — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Аксу — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Аксу — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Аксу (быв. Белое) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аксу (ранее 3-я Ферма) — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аксу — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Аксу — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксу (ранее Владимировка) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксу — село в Нураталдинском сельском округе Шетского района Карагандинской области.
 Аксу — село в Аксу-Аюлинском сельском округе Шетского района Карагандинской области.
 Аксу — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Аксу — село в Жалагашском районе Кызылординской области.
 Аксу — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2019 году.
 Аксу (ранее Канал) — село в Келесском районе Южно-Казахстанской области.
 Аксу — село в Денисовском районе Костанайской области Казахстана, Аятский сельский округ.
 Аксу — село в Денисовском районе Костанайской области Казахстана, Зааятский сельский округ, упразднено в 2019 году.
 Аксу — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана.

Китай 
 Аксу — город в Китае, административный центр одноимённого округа.

Россия 
 Аксу — посёлок в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Аксу — деревня в Буинском районе Татарстана.

Турция 
 Аксу (Анталья)
 Аксу — город и район в провинции Ыспарта.

Административные единицы 
 Аксу — округ в Китае.
 Аксу — район в провинции Анталья Турции.

Горы 
Вершина Аксу расположена в Туркестанском хребте в районе ущелья Ляйляк. Две вершины венчают массив:
 Аксу Главная — 5355 метров,
 Аксу Северная — 5217 метров.

Реки 
 Аксу (Давлет-Коли) — река в Иране, приток Фирюзинки.
 Аксу — река в Казахстане, впадает в Балхаш.
 Аксу — река в республике Алтай.
 Аксу (Сарыджаз) — река в Киргизии и Китае, приток Тарима.
 Аксу — название реки Бартанг в верхнем течении, Таджикистан.
 Аксу — название реки Исфара в верховьях, Таджикистан.
 Аксу — река в провинции Анталья на юго-западе Турции, впадает в Средиземное море.
 Аксу или Акдарья — река в Узбекистане, приток Кашкадарьи
 Аксу — название реки Катта-Урадарья в верхнем течении
 Аксу — название реки Южный Буг в годы монгольских завоеваний, Украина.
 Аксу — река в Толебийском и Сайрамском районах Туркестанской области Казахстана.
 Аксу — река, левый приток Чу.

Транспорт 
 Аксу — аэропорт в одноимённом городе КНР.

Спорт

Прочее 
 Аксу — каньон в Казахстане.
 АКСУ — неправильное написание обозначения укороченного автомата АКС74У.

См. также 
 Большой Аксу
 Малый Аксу
 Сезен Аксу
 Аксу-Аюлинский сельский округ
 Аксу-Аюлы
 Аксу-Жабаглинский заповедник
 Ак-Суу

Примечания